Ninian ist der Name folgender Personen:

 Ninian von Whithorn († vielleicht um 432), laut Überlieferung der erste Glaubensbote bei den südlichen Pikten und Gründungsbischof von Whithorn
 Ninian Crichton-Stuart (1883–1915), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und Offizier
 Ninian Edwards (1775–1833), US-amerikanischer Politiker
 Ninian Sanderson (1925–1985), britischer Automobilrennfahrer
 Ninian Smart (1927–2001), britischer Religionswissenschaftler bzw. -historiker
 Ninian Stephen (1923–2017), australischer Politiker
 Ninian Winzet (1518–1592), schottischer Benediktiner-Pater

Ninian steht für:
 Ninian (Ölfeld), Ölfeld in der Nordsee
 Ninian (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Oust
 Ninian Park, Fußballstadion in Cardiff
 St Ninians, Ortschaft in Schottland